Список королев Сардинии — хронологический (по времени ношения титула) перечень жён королей Сардинии и Корсики с 1297-го по 1720-й годы и королей Сардинии с 1720-го по 1861-й годы. Единственным исключением из этого правила является королева Джованна I (в списке выделена отдельным цветом).

Королевство Сардинии и Корсики () было основано по благословению Папы Бонифация VIII 4 апреля 1297 года, согласно секретному пункту  от 1295 года между королями Арагона, Неаполя, Франции и Майорки. По этому договору Хайме II, король Арагона (он же Джакомо I, король Сардинии и Корсики) взял в жёны принцессу Бланку Анжуйскую, дочь короля Неаполя, ставшую первой королевой Сардинии и Корсики. Только в начале XIV века короли Арагона решились на завоевание «дарованных» им островов. Они покорили Сардинию, но Корсика отошла к Генуэзской республике. Несмотря на то что уже в XV веке все монархи Европы, кроме Папы, включая самих правителей острова, признавали лишь титул королей Сардинии, титул королей Сардинии и Корсики формально существовал вплоть до 1720 года. Таким образом, всё это время титул королев Сардинии и Корсики, за исключением единственного раза, о котором упоминалось выше, принадлежал жёнам королей Арагона, королей Испании и императоров Священной Римской империи. Всего этот титул носили 29 королев, из которых 12 были жёнами королей из Барселонского дома, 5 — жёнами королей из династии Трастамара и 1 представительница этой династии, 9 — жёнами королей из династии Испанских Габсбургов, 1 — женой короля из династии Испанских Бурбонов и 1 — женой императора из династии Австрийских Габсбургов. По условиям Утрехтского мирного договора от 1713 года, завершившего войну за испанское наследство, королевство Сардинии и Корсики отошло к династии Австрийских Габсбургов. Последней королевой, носившей этот титул, была Елизавета Кристина Брауншвейг-Вольфенбюттельская.

Королевство Сардиния () появилось в 1720 году, после того как главы Савойского дома и династии Австрийских Габсбургов обменялись между собой королевствами Сицилии и Сардинии соответственно. С того времени и до своего упразднения титул королев Сардинии принадлежал жёнам королей Сардинии из Савойского дома. Первой королевой Сардинии стала Анна Мария Орлеанская. Всего этот титул носили 9 королев: 7 были жёнами королей главной линии Савойского дома и 2 — жёнами королей из Кариньянской ветви этого дома. Последней королевой Сардинии была Адельгейда Австрийская, скончавшаяся за шесть лет до того, как её муж стал королём Италии. Титул был упразднён 17 марта 1861 года в связи с включением королевства Сардиния в состав объединённого королевства Италия.

Королевы Сардинии

См. также 
 Список королей Сардинии
 Королевство Сардиния

Комментарии

Примечания

Литература

Ссылки 
  
  

Королевы
Сардиния